Урбана (, от  — 'городской') — многозначный термин.
 Урбана — женское личное имя, мужское — Урбан.

Топонимы 
 Урбана — коммуна в итальянском регионе Венеция.
 Урбана (Эрбана) — город в штате Иллинойс (США).
 Урбана (Эрбана) — город в штате Огайо (США).
 Урбана́ — погранпост в Витебской области Беларуси.

Компании 
 Урбана — поставщик энергетических услуг в Гамбурге (Германия).
 Урбана — город-компания «Агер Фалернус», ныне Каринола.

См. также 
 Урбан
 Урбани
 Эрбан
 Эрбана
 Орбан
 Сант-Урбано